Анатолий Родионов: Родионов, Анатолий Александрович — российский ученый, доктор технических наук, директор Санкт-Петербургского филиала Института океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук.
 Родионов, Анатолий Иванович (1908—1980) — советский флотоводец, контр-адмирал.
 Родионов, Анатолий Сергеевич (1925—2005) — советский футболист.